Славково — село в Кашинском городском округе Тверской области России.

География 
Село находится на берегу речки Черновка в 44 км на запад от города Кашина.

История 
В 1794 году в селе была построена каменная Спасская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Славковской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1889 году в селе было 52 двора, земская школа, 2 мелочных лавки, трактир, усадьба помещиков Летюхиных; промыслы отхожие: плотники, стекольщики, бондари в Новгородской и Псковской губерниях. 

С 1929 года село являлось центром Славковского сельсовета Кашинского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Славковского сельского округа, с 2005 года — центр Славковского сельского поселения, с 2018 года — в составе Кашинского городского округа.

В годы советской власти в селе работал льнозавод (открыт в 1933 году), располагалась центральная усадьба колхоза "Славково".

До 2020 года в селе работала Славковская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Спаса Всемилостивого (1797).

Примечания 

Населённые пункты Кашинского района